Araki est à la fois un nom de famille japonais; un nom de famille au Maroc; et une île du Vanuatu.

Nom d'origine japonaise
 Akira Araki, mangaka japonais
 Chikara Araki (1946- ), astrophotographe japonais, d'après qui est nommé 
 Gen'ichi Araki (荒貴 源一), astronome amateur japonais, co-découvreur de la comète C/1983 H1 (IRAS-Araki-Alcock) ;
 Gregg Araki (1959-), cinéaste américain d'origine japonaise
 Hirohiko Araki (1960), mangaka japonais
 Hiroshi Araki, astronome japonais
 Hiroshi Araki (né en 1935), astronome japonais (différent du précédent), d'après qui est nommé 
 Huzihiro Araki (1932-2022), physicien et mathématicien japonais.
 Kae Araki (1963-), née Kae Abe, seiyū japonaise
 Kumi Araki (1965), marathonienne japonaise
 Nobuyoshi Araki (1940-), photographe japonais
 Ryotaro Araki (2002-), footballeur japonais
 Sadao Araki (1877-1966), général de l'armée impériale japonaise
 Shingo Araki (1939-), manager japonais
 The Araki, restaurant japonais

Astronomie 
 l'astéroïde  ;
 l'astéroïde  ;
 l'astéroïde  ;
 la comète C/1983 H1 (IRAS-Araki-Alcock).

Au Vanuatu
 Araki, petite île de l'archipel du Vanuatu, au Sud d'Espiritu Santo
 L'araki, langue parlée dans cette île.

Homonymie de patronyme
Patronyme japonais